Пётр Никитович Фесик (20 мая 1922 — 29 ноября 1994) — командир отделения взвода химической защиты 1050-го стрелкового полка (301-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), старшина — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 

Родился 20 мая 1922 года в Донецке. Работал техником бюро технической инвентаризации в Донецке.

В октябре 1941 года был призван в Красную Армию. Осенью 1943 года участвовал в форсировании Днепра в районе хутора Золотая Балка. Награждён медалью «За отвагу».

Летом 1944 года отделение Фесика одним из первых форсировало реку Днестр в районе города Бендеры. Ночью 26 августа командир стрелкового отделения сержант Фесик с бойцами отразил 11 атак противника. Приказом по 301-й стрелковой дивизии от 5 сентября 1944 года сержант Фесик Петр Никитович награждён орденом Славы 3-й степени.

За бой на реке Одер южнее Кюстрина сержант Фесик Петр Никитович награждён орденом Славы 2-й степени.

15 апреля старшина Фесик в районе населенного пункта Вербиг в составе штурмовой группы овладел двумя сильно укрепленными домами. 15 мая 1946 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой Отечественной войны старшина Фесик Петр Никитович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

Осенью 1946 года демобилизован. Вернулся в Донецк. Скончался 29 ноября 1994 года.

Источники 

 Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская слава. М., 1976. Кн. 4.
 Гришко Г. А., Жаворонкин М. Ю. Орденская книжка. Москва, 2005
 

Полные кавалеры ордена Славы
Участники битвы за Днепр